Asamblea popular o similar puede hacer referencia a:

Sentido usual 
 Asamblea popular, reunión local de ciudadanos que tratan asuntos importantes para su comunidad.

Política, partidos políticos, organizaciones sociales 
 Asamblea Popular, partido político uruguayo fundado en el año 2006.
 Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca, APPO por sus siglas, conjunto de organizaciones sociales unificadas después de un intento de desalojo de profesores en protesta, por parte del gobierno estatal en la capital de Oaxaca, México (fue constituida entre los días 17 y 21 de junio de 2006).